Bolívia  o Bolivia , estat a l'Amèrica del Sud 
 Bolivia (Carolina del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord
 Bolivia (Illinois)
 Selecció de futbol de Bolívia, selecció esportiva que representa a Bolívia a les competicions internacionals de futbol 
 Volta a Bolívia, cursa ciclista per etapes que es disputa a Bolívia